Duensing ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Duensing (1905–1982), Polizeipräsident von Berlin (West)
 Frieda Duensing (1864–1921), deutsche Sozialpädagogin und Juristin
 Georg Duensing (* 1933), deutscher Meteorologe und Politiker (CDU)
 Hugo Duensing (1877–1961), deutscher Orientalist und evangelisch-lutherischer Theologe
 Jürgen Duensing (* 1941), deutscher Westernautor

Siehe auch:

 Sophie Dunsing, Sportlerin